Кастанопсис, или Каштанник () — род деревьев семейства , родом из Юго-Восточной Азии.

Вечнозелёные деревья и кустарники.

Листья супротивные, кожистые, цельные или зубчатые.

Цветки в прямых однополых серёжках.

Орешки развиваются внутри колючих коробочек.

Виды 
Род насчитывает около 140 видов, некоторые из них:

Примечания

Ссылки 
 [dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biology/ Жизнь растений: Род кастанопсис (Castanopsis)]

Буковые
Флора Азии